Эридан может означать:

 Эридан — небольшая речка, протекающая через столицу Греции Афины.
 Эридан — река в античной мифологии.
  — древняя река, протекавшая в доисторическое время на месте современного Балтийского моря.
 Эридан — созвездие южного полушария.
 40 Эридана — близкая к Земле тройная звёздная система в созвездии Эридана.

См. также 
 Суперпустота Эридана
 Одно из названий реки Западная Двина